CIAT peut être un sigle pour :
 Comité international d'accompagnement de la transition, un organe international mis en place pour épauler la transition démocratique en République démocratique du Congo ;
 Centre international d’agriculture tropicale, à Cali en Colombie ;
 Comité interministériel pour l'aménagement du territoire ;
 Comité interministériel d'aménagement du territoire, Haïti ;
 Compagnie industrielle d'applications thermiques ;
 Compagnie internationale André Trigano ;
 Centre inter-américain des administrations fiscales.